

Geografia 
 Milwaukee – città degli Stati Uniti d'America
 Abisso Milwaukee – abisso oceanico della fossa di Porto Rico
 Milwaukee River – fiume dello stato del Wisconsin

Sport 
 Milwaukee Admirals – squadra di hockey su ghiaccio di Milwaukee
 Milwaukee Bucks – squadra di pallacanestro di Milwaukee
 Milwaukee Brewers – squadra di baseball di Milwaukee

Altro 
 Protocollo di Milwaukee – trattamento farmacologico
 Milwaukee Electric Tool Corporation – azienda metalmeccanica statunitense
 Milwaukee Symphony Orchestra – orchestra sinfonica di Milwaukee

Pagine correlate 
 USS Milwaukee